Die Football League First Division 1927/28 war die 36. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 27. August 1927 und endete am 5. Mai 1928.

Der FC Everton gewann mit zwei Punkten Vorsprung vor Huddersfield Town die dritte englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Von den beiden Aufsteigern FC Middlesbrough und FC Portsmouth konnte nur der Südküsten-Klub aus Portsmouth die Klasse halten; mit dem FC Middlesbrough musste Tottenham Hotspur den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Manchester City und Leeds United ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||24
||24
||22
||29
||26
||24
||25
||28
||29
||24
||27
||21
||25
||27
||28
||25
||26
||27
||27
||20
||28
||21

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des FC Everton 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1927/28 für den FC Everton in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Ian Ross, Gordon Smailes: Everton. A Complete Record 1878–1985. Breedon, Derby 1985, ISBN 0-907969-10-0.

Weblinks 
 England 1927-28 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1927/28
Fußballsaison 1927/28